Joaquim Pessoa Guerra, um engenheiro civil e político brasileiro.
 Joaquim de Seabra Pessoa, crítico musical português, pai do escritor e poeta Fernando Pessoa.
 Joaquim Maria Pessoa, poeta, artista plástico, publicitário e estudioso de arte pré-histórica portuguesa.

Desambiguações de antropônimos